Maduma (Simanindo), een plaats in Indonesië
Maduma (Sorkam Barat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing